Le nom Noatun peut désigner :
Noatun, un lecteur multimédia fourni avec KDE.
Noatun, un lieu de la mythologie nordique.